(1881-1970), homme d'affaires américain ;
  (1896-1969), industriel et sénateur haïtien ;
 Luc Dejoie (1931-2006), homme politique français, sénateur.

Noms dérivés 
 Fonderie Dejoie, entreprise française spécialisée dans les boîtes aux lettres.